Copa de la Lliga anglesa de futbol
 Copa de la Lliga escocesa de futbol
 Copa de la Lliga Challenge escocesa
 Copa de la Lliga francesa de futbol
 Copa de la Lliga espanyola de futbol
 Copa de la Lliga israeliana de bàsquet